Алекса́ндр Васи́льевич Кузнецо́в:
 Кузнецов, Александр Васильевич (1847—?) — виолончелист, композитор, преподаватель.
 Кузнецов, Александр Васильевич (1874—1954) — архитектор, инженер-конструктор, педагог.
 Кузнецов, Александр Васильевич (род. 1979) — российский военнослужащий, гвардии сержант, Герой Российской Федерации.
 Кузнецов, Александр Васильевич (1962—2021) — краевед-исследователь, автор географических словарей.